Gather ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Gather (* 1956), deutsche Wissenschaftlerin
 Ursula Gather (* 1953), deutsche Statistikerin und ehemalige Hochschulrektorin